Alberto Iglesias puede referirse a:

 Alberto Iglesias Fernández-Berridi (1955-), compositor de música español.
 Alberto W. Iglesias Rodríguez (1953-), político uruguayo.
  Alberto Iglesias Otero, (1984–), portero de fútbol-sala español.
  Alberto Iglesias Pin, copiloto de rallyes.
 Alberto Iglesias (1975-), dramaturgo y actor español.